Quatre navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Champion :
 l', un chebec continental commandé par le capitaine James Josiah sur le fleuve Delaware en 1777 ;
 l', un bateau à vapeur fluvial armé en service pendant la guerre de sécession ;
 l', un dragueur de mines de la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un navire de lutte contre les mines mis en service en 1991.

Sources
Dictionary of American Naval Fighting Ships 

Champion